Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Wayne Ferreira 6-3, 6-3

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)

 Jakob Hlasek /  Evgenij Kafel'nikov (campioni)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1995
ATP Tour 1995